Barranc de Canarill (Sapeira), barranc al terme de Sapeira al Pallars Jussà.
 Barranc de Canarill (les Esglésies), barranc, afluent del riu de les Esglésies (Pirineu)
 Canarill (Conca de Dalt), muntanya de 727,5 metres d'altitud al municipi de la Conca de Dalt (Pallars Jussà)
 Canarill de Claverol, serra interna del municipi de Conca de Dalt, antigament de l'antic terme de Claverol.